Ludi steht für:
 Ludi publici, öffentliche Spiele und Feste im Römischen Reich
 Gladiatorenschulen im antiken Rom, siehe Gladiator #Gladiatorenschulen

Ludi ist der Familienname folgender Personen:
 Carlalberto Ludi (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Melody Ludi (* um 1958), englische Tischtennisspielerin
 Regula Ludi (* 1965), Schweizer Holocaustforscherin

LU-DI steht für:
 Kanton Diekirch (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Siehe auch:
 Lüdi
 Ludus

Abkürzung